Caption (, ) bezeichnet:

 eine Bildunterschrift
 die Beschriftung eines Steuerelements, siehe Caption (Informatik)
 die Kombination eines Caps mit einer Option, siehe Zinscap und Zinsfloor